Krasnobród peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Krasnobród, une gmina urbaine-rurale du powiat de Zamość
 Krasnobród, ville et chef-lieu de la gmina de même nom